Mpofu steht für:
 Mpofu (Stadt), Stadt im Chris-Hani-Distrikt-Stadtbezirk, Provinz Ostkap, Südafrika
 Mpofu (Naturreservat), Naturschutzgebiet im Bezirk Amatole, Provinz Ostkap, Südafrika

Mpofu ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Mpofu (* 1985), simbabwischer Kricketspieler
 Elizabeth Mpofu (* 1959), simbabwische Landwirtin und Aktivistin
 Dali Mpofu (* 1962), südafrikanischer Jurist und Politiker, ehemaliger nationaler Vorsitzender der Economic Freedom Fighters und seit 2013 dem zentralen Führungsteam der Partei angehörig
 Mpumi Mpofu, südafrikanische Politikerin und Verteidigungsministerin
 Nkosana Mpofu (* 1988), simbabwischer Kricketspieler
 Obert Mpofu, simbabwischer Politiker
 Sizwe Mpofu-Walsh (* 1989), südafrikanischer Autor, Musiker und Aktivist
 Tafadzwa Mpofu (* 1985), simbabwische Kricketspielerin
 Lunathi Mpofu (* 1987), südafrikanische Schauspielerin
 Oris Mpofu, südafrikanischer Schauspieler